Le cha-cha-cha est une musique originaire de Cuba.
 Le cha-cha-cha est une danse de salon et une danse sportive.

Cha-cha-cha peut aussi désigner :
 Cha cha cha, un film de Marco Risi sorti en 2013 ;
 Cha-cha-cha, un court-métrage de Philippe Blasband ;
 Cha-cha-cha, une série télévisée argentine, voir les articles en espagnol et en  ;
 Cha-cha-cha, une chanson de MC Lyte ;
 Cha Cha Cha, une chanson de Käärijä représentant la Finlande au Concours Eurovision de la chanson 2023 ;
 Cha cha cha, un album du groupe britannique EMF sorti en 1995 ;
 Cha cha chá, un petit fracas produit par les graines des cosses de certaines plantes des Antilles.

Voir aussi